Bergson ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Bergson (1914–2003), amerikanischer Ökonom
 Henri Bergson (1859–1941), französischer Philosoph
 Herb Bergson, amerikanischer Politiker
 Leif Bergson (1927–1999), schwedischer klassischer Philologe
 Michał Bergson (1820–1898), polnischer Pianist und Komponist
 Peter Bergson (1915–2001), israelischer Politiker, siehe Hillel Kook

fiktive Figur
 Bill Bergson, fiktive Figur des Kalle Blomquist in der englischen Übersetzung

Siehe auch:

 Bergsson
 Berkson